De Mexicaanse deelstaat Sinaloa bestaat uit achttien gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Ahome - Los Mochis
 Angostura - Angostura
 Badiraguato - Badiraguato
 Concordia - Concordia
 Cosalá - Cosalá
 Culiacán - Culiacán Rosales
 Choix - Choix
 Elota - La Cruz de Elota
 Escuinapa - Escuinapa de Hidalgo
 El Fuerte - El Fuerte
 Guasave - Guasave
 Mazatlán - Mazatlán
 Mocorito - Mocorito
 Rosario - El Rosario
 Salvador Alvarado - Guamúchil
 San Ignacio - San Ignacio
 Sinaloa - Sinaloa de Leyva
 Navolato - Navolato